149 км — название ряда населённых пунктов и остановочных пунктов железной дороги:

 населённые пункты
 Блок-Пост 149 км — блокпост (населённый пункт при железной дороге) в Юргинском районе Кемеровской области.
 железнодорожные объекты

149 км — путевой пост, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 870416
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 874919
 149 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области.
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 636188

 149 км — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Шаховская Московской области. Код 197647
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ставропольский край). Код 527012
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586720

 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813116

149 км — остановочный пункт на линии Воскобойня-Каменское-Пассажирский. Находится на территории пгт Украинка Криничанского района Днепропетровской области. Код 456048
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 476357
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 456048
 149 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Сумская область). Код 329823